Natalia Barbara Czerwonka (ur. 20 października 1988 w Lubinie) – polska łyżwiarka szybka, czterokrotna olimpijka, srebrna medalistka olimpijska z Soczi (2014), trzykrotna medalistka mistrzostw świata w drużynie.

Trenowała w klubie Arena działającym przy Arenie Lodowej Tomaszów Mazowiecki, pierwszym całorocznym torze łyżwiarskim w Polsce. Uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010. Była rezerwową w biegu drużynowym kobiet, w którym 27 lutego 2010 jej koleżanki z drużyny Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak na dystansie 2,4 km zdobyły brązowy medal. W październiku 2022 zakończyła profesjonalną karierę sportową.

4 sierpnia 2014 uległa wypadkowi – jadąc rowerem, zderzyła się z ciągnikiem, wskutek czego doznała urazu kręgosłupa. Do zdarzenia doszło podczas zgrupowania w Spale, gdzie łyżwiarka przygotowywała się do nowego sezonu. Ponad rok później powróciła do uprawiania sportu.

W 2014 bez powodzenia kandydowała do sejmiku dolnośląskiego z listy Bezpartyjnych Samorządowców. W 2015 znalazła się na liście JOW Bezpartyjnych do Sejmu, jednak lista ta została wyrejestrowana wskutek rezygnacji dużej liczby kandydatów.

Rekordy życiowe

Uzyskane rezultaty

Sezon 2016/2017

Sezon 2017/2018

Sezon 2018/2019

Odznaczenia i wyróżnienia 
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (26 marca 2014),
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (23 marca 2010).
 Wielka Honorowa Nagroda Sportowa za 2012 rok.
 Honorowy obywatel Lubina (2014)

Przypisy

Bibliografia 
 skateresults.com . [dostęp 27 lutego 2010].
  . [dostęp 27 lutego 2010].
  . [dostęp 30 czerwca 2014].
 Profil na stronie Schaats Statistieken.nl . [dostęp 30 czerwca 2014].

Honorowi obywatele Lubina
Ludzie sportu związani z Lubinem
Ludzie urodzeni w Lubinie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Polscy łyżwiarze szybcy na igrzyskach olimpijskich
Polscy medaliści olimpijscy
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Urodzeni w 1988
Laureaci Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej